Görög Ilona, Kosztolányi Dezsőné (1885–1967) álneve
 Görög Ilona (1914–1985) színésznő
Lásd még
 Görög Ilona balladája népballada

Jegyzetek